Srebrna Góra (dt. Silberberg) bezeichnet:

 Srebrna Góra (Krakau), Weinberg in Krakau, Polen
 Srebrna Góra (Niederschlesien), ein Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Srebrna Góra (Wapno), ein Dorf in der Gemeinde Wapno, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Srebrna Góra, in Sterławki Małe aufgegangener Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Silberberg, Kreis Lötzen, Ostpreußen